Kathleen Ferrier (politica) (1957), Nederlands deskundige ontwikkelingssamenwerking en politica
 Kathleen Ferrier (zangeres) (1912-1953), Engels altzangeres